Beuker ist der Familienname folgender Personen:
 Dean Beuker (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Friedhelm Beuker (1932–2012), deutscher Sportmediziner

Siehe auch:
 Beucker
 Peuker
 Beukers